Michael Begley je lahko:

Michael Begley (politik), irski politik
Michael Begley (veslač), ameriški veslač
Michael Joseph Begley, ameriški škof